Аддис-Абебский скоростной трамвай () — система легкорельсового транспорта (ЛРТ) города Аддис-Абеба, столицы Эфиопии. Была открыта 10 сентября 2015 года. Обслуживается компанией Эфиопские железные дороги. В Африке это вторая система ЛРТ (после Тунисской) и четвёртая частично-подземная городская рельсовая система (после Каирского, Алжирского метрополитенов и ).

История 
Строительство началось в декабре 2011 года. Тестовое движение без пассажиров началось 1 февраля 2015 года.

Пассажирское движение по синей линии (север-юг) началось 20 сентября 2015 года, а по второй зелёной линии (запад-восток), движение было запущено 9 ноября того же года.

Система была создана компаниями Китая (строительство — China Railway Group, оператор — Shenzhen Metro Group).

Описание 
Система в основном эстакадная и наземная. Функционируют 39 станций на двух линиях.

В системе 10 надземных, 28 наземных и единственная подземная станция расположена в центре города, на площади Менелика II. Имеется два депо, первое за станцией Калити (для синей линии) и второе между станциями Мери и Айат (для зелёной линии). Обслуживают две линии 41 трёхсекционный низкопольный трамвай. Билет стоит от 2 до 6 быр. Пассажиропоток составляет 200000 человек в день.

Перспективы 
 Планируется продление на север, юг, восток, запад от существующих конечных.

Галерея

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Эфиопии
 Легкорельсовый транспорт
 Тунисский трамвай

Примечания

Ссылки 
 Построенное китайцами в Аддис-Абебе легкое метро успешно работает
 Аддис-Абеба на СТТС

Общественный транспорт Эфиопии
Транспорт Аддис-Абебы
Скоростной трамвай